Аарванген — топоним:

 Аарванген — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Берн.
 Аарванген — округ в Швейцарии.